Literatuur
The Call of the Wild (roman), een roman van Jack London uit 1903

Film
 The Call of the Wild (1908), Amerikaanse korte film van D.W. Griffith
 The Call of the Wild (1923), een Amerikaanse film met Jack Mulhall
 The Call of the Wild (1935), met Clark Gable and Loretta Young
 The Call of the Wild (1972),Britse film met Charlton Heston
 The Call of the Wild (1976), Amerikaanse televisiefilm
 Call of the Wild (1993), televisiefilm met Rick Schroder
 The Call of the Wild: Dog of the Yukon, Canadese televisiefilm uit 1997
 The Call of the Wild (2007), een documentairefilm van Ron Lamothe
 Call of the Wild (2009), een Amerikaanse film met Christopher Lloyd
 The Call of the Wild (2020), een Amerikaanse film met Harrison Ford

Televisie
 Call of the Wild (televisieserie), een documentaireserie van Animal Planet

Muziekalbums
 Call of the Wild (Aaron Tippin)
 Call of the Wild (D-A-D), 1986
 Call of the Wild (Frankie Laine), 1962
 Call of the Wild (Lee Aaron), 1985
 Call of the Wild (Ted Nugent and the Amboy Dukes)
 Call of the Wild (Wild Willy Barrett), 1979

Muziek, losse nummers
 Call of the Wild (Deep Purple), 1987
 "Call of the Wild", door Black Sabbath van Headless Cross
 "Call of the Wild", door Chris LeDoux van Whatcha Gonna Do with a Cowboy
 "Call of the Wild", door Die Toten Hosen van Unsterblich
 "Call of the Wild", door Heart van Brigade
 "Call of the Wild", door Heltah Skeltah van Magnum Force
 "Call of the Wild", door Jimi Tenor, gecoverd door GusGus van Attention
 "Call of the Wild", door Peter Frampton van Premonition
 "Call of the Wild", door Roxette van Pearls of Passion
 "Call of the Wild", door Saxon van Innocence Is No Excuse
 "Call of the Wild", door the Tom Tom Club van Boom Boom Chi Boom Boom
 "Call of the Wild"', door Powerwolf en Hansi Kürsch (van Blind Guardian)